Selker heißen:

 Selker (Gemeinde Pregarten), Ortschaft von Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Ted Selker (* 1956), US-amerikanischer Informatiker